

Patronymes 
Séailles est un patronyme, porté notamment par :

Membres du SOE 
 Jean Séailles (1915-2010), résistant français, et agent du Special Operations Executive (SOE) ;
 Pierre Séailles (1919-2007), résistant français, et agent du Special Operations Executive (SOE) ;
 Simone Séailles (1917-1945), résistante française et agent du Special Operations Executive (SOE).

Autres personnalités 
 Gabriel Séailles (1852-1922), homme de lettres, historien de la philosophie et enseignant français ;
 Octavie Charles Paul Séailles (1855-1944), peintre française, épouse du précédent ; 
 Charles Paix-Séailles (1871-1921), fils de la précédente ;
 Spéranza Calo-Séailles (1885-1949), artiste peintre, graveuse et cantatrice française, belle-fille de Gabriel et Octavie Séailles,
 Jean-François Séailles, joueur français de Go, quadruple champion de France.

Toponymes 

 Séailles, commune du département du Gers dans la région Midi-Pyrénées en France.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme